Detta är en lista över sjöar i Ronneby kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Ronneby kommun.

Lista

Ronneby kommun
 Lista